Список Председателей Верховного Суда КазССР, Казахстана и отделении Верховного суда РСФСР. Список в хронологическом порядке. В скобках указаны годы нахождения в должности.

Председатели Казахского отделения Верховного Суда РСФСР 
 Нурмаков, Нигмет Нурмакович (октябрь 1921 — апрель 1923)
 Мукашев, Тлеужан Мукашевич (март 1924 — июнь 1925)
 Атаниязов, Мурзагул (май 1925 — март 1927)
 Бекбатыров, Сермухамед Бекбатырович (март 1927)

Председатель Верховного суда Казахской АССР 
 Сыргабеков, Нигматулла Сыргабекович (май 1929 — ноябрь 1929)
 Арыкова, Нагима Идрисовна (1929—1930)
 Джунусов, Гумар Сейдалиевич (июль 1931—1932)
 Кулетов, Казмухамед Карибаевич (июль 1932—1934)
 Бектурганов, Шаймерден Бейсенбаевич (май 1934—1937)

Председатель Верховного суда Казахской ССР 
 Бектурганов, Шаймерден Бейсенбаевич (май 1934—1937) :kk:Шәймерден Бейсенбайұлы Бектұрғанов
 Кускельдиев, Абдрахман Есалиевич (декабрь 1937 — август 1938)
 Громов, Пётр Иванович (август 1938 — апрель 1939)
 Кожабергенов, Темиргалий (апрель 1939 — май 1941)
 Нурбаев, Мырзакадыр (1941—1942)
 Адильбаев, Танирберген (апрель 1943 — октябрь 1945)
 Адамбаев, Омадьяр Байджанович (1946)
 Биекенов, Абидулла Умбетжанович (с 24 мая 1946)
 Досанов, Абдрахман (август 1946 — август 1958)
 Нурушев, Амир (1958—1959)
 Сулейменов, Кунтуар Алибаевич (1958—1962) :kk:Күнтуар Әлібайұлы Сүлейменов
 Джусупов, Бекайдар (июнь 1962 — сентябрь 1970)
 Мынбаев, Каир Ерденбаевич (ноябрь 1970 — май 1981) :kk:Қайыр Ерденбайұлы Мыңбаев
 Елемисов, Галим Бажимович (июнь 1981 — январь 1984)
 Айтмухаметов, Тамас Калмухаметович (1984—1993)

Председатель Верховного суда Казахстана 
 Айтмухаметов, Тамас Калмухаметович (1984—1993)
 Малахов, Михаил Фёдорович (декабрь 1993—1996)
 Нарикбаев, Максут Султанович (1996—2000)
 Мамиев, Кайрат Абдразакович (сентябрь 2000 — апрель 2009)
 Алимбеков, Мусабек Тургынбекович (2009—2011)
 Бекназаров, Бектас Абдыханович (2011—2013)
 Мамиев, Кайрат Абдразакович (2013—2017)
 Асанов, Жакип Кажманович (2017—2022)
 Мергалиев, Асламбек Амангельдинович (с 2022 года)

См. также 
 Верховный Суд СССР
 Список председателей областных судов Казахстана

Примечания 

Судебная система Казахстана
Списки:Казахстан